See the Light est un album du Jeff Healey Band sorti en 1988.
 See the Light est un album de Bo Bice sorti en 2007.
 See the Light est un album de Jessica 6 sorti en 2011.